Oh My My – singolo dei The Monkees del 1970
Oh My My – singolo di Ringo Starr del 1974
There's No Sky (Oh My My) – album dei Jaill del 2009
Oh My My – album degli OneRepublic del 2016